Ливада може значити:

Основно значење:
 Ливада, као врста травнате области;

или:
 Ливада (Струга), као село у Општини Струга, Северна Македонија;
 Ливада (Бугарска), као село у Бургаској области, Бугарска;
 Ливада (Грчка), као село у Ханијском округу, Грчка;
 Ливада (Сату Маре), као град у Сатумарском округу, Румунија,
 Ливада (Арад), као сеоска општина у Арадском округу са истоименим селом-седиштем, Румунија;
 више мањих села у Румунији.